Вселовод Юрьевич Цурило (род. 24 февраля 1977, Новгород) — российский актёр театра и кино, озвучивания и дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации (2019). Младший сын известного российского актёра Юрия Цурило. Наиболее известен исполнением роли в телесериале «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», а также «Тайны следствия».

Биография 
Всеволод Юрьевич Цурило родился 24 февраля 1977 года в Новгороде. Отец — Юрий Алексеевич Цурило (род. 10 декабря 1946), советский и российский актёр театра и кино. Был вторым ребёнком, старший брат — военнослужащий. Дед по отцу был цыганом.

В детстве занимался различными видами спорта — плаванием, баскетболом, боксом и тяжёлой атлетикой. Учился в школе с юридическими уклоном и мечтал стать милиционером. Однако, перед сдачей спортивного норматива он простудился, и не смог стать студентом школы милиции. Год проработал монтировщиком в Новгородском театре, затем снова попытался поступить в школу милиции, но вновь неудачно. Пошёл по стопам отца после того, как его пригласили в Александринский театр в Санкт-Петербурге, тогда же он начал помагать отцу. Впервые появился на сцене театра в пьесе «Жаворонок». До 2008 года играл в кино второстепенные роли, которые были короткими. Известность ему принесла эпизодическая роль в сериале «Улицы разбитых фонарей», где стал «королём эпизода». В то же время начал сниматься в телесериале «Тайны следствия», в котором стал играть преступников и следователей в различных сериях и сезонах.

В 2004 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по теме «Актёрское искусство» (курс В. Б. Пази), с того же времени играет в театре и кино. В 2015 году был принят в Санкт-Петербургский театр комедии имени Н. П. Акимова. Наиболее известен по телесериалу «Ментовские войны», где играет различные роли. Является мастером озвучивания мультфильмом и дубляжа зарубежных фильмов. В настоящее время не женат.

Снимается в различных фильмах вместе с отцом. В некоторых источниках указывается информация о том, что Цурило помогает отцу на съёмках.

Фильмография 
 2004 — «Ментовские войны» — Павел Арнаутов
 2005 — «Улицы разбитых фонарей» — различные персонажи